La saison 1992-1993 du Championnat de Turquie de football est la  de la première division turque, la 1. Turkiye Lig. Les 16 équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où chaque équipe affronte tous les adversaires de sa poule 2 fois, à domicile et à l'extérieur. La Turquie obtient à partir de cette saison une place supplémentaire en Coupe UEFA.

Galatasaray SK termine en tête du championnat cette année. C'est le  de champion de son histoire. Il devance le triple tenant du titre, le Besiktas Istanbul, à la différence de buts (53 contre 45 !). Belle saison aussi du club promu de 2. Lig, Kocaelispor, qui termine à la  du classement, ce qui lui permet de participer dès la saison prochaine à la Coupe UEFA. Galatasaray réalise le doublé en battant Besiktas JK en finale de la Coupe de Turquie.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Turquie de football

Liens externes 
  Saison complète sur RSSSF.

Championnat de Turquie de football
1992 en Turquie
Sport en Turquie en 1993
Turquie
Turquie